Cannesi – abitanti di Canna (Italia)
Cannesi – abitanti di Canne